Obsazení může být:

 Obsazení Münsteru
 Obsazení Sudet (1918)
 Obsazení Filipín (1941-1942)
 Obsazení Velké mešity
 Obsazení Sorbonny 2006

Související články 
 Okupace – rozcestník